Giupponi  ist der Familienname folgender Personen:

 Flavio Giupponi (* 1964), italienischer Radrennfahrer
 Matteo Giupponi (* 1988), italienischer Geher

Siehe auch:
 Giuppone